Ontario kan syfta på:

 Ontario Hockey League – en binationell nordamerikansk ishockeyliga 1974–
 Ontario (äpple) – en äppelsort
 Orion Bus Industries, tidigare kallat Ontario Bus Industries – en kanadensisk busstillverkare

Geografi

Kanada och USA 
 Ontariosjön – en av de fem stora sjöarna på gränsen mellan Kanada och USA

Kanada 

 Ontario – en provins,

USA 

 Ontario, New York, ort, Wayne County, 
 Ontario, Ohio, ort, Richland County, 
 Ontario, Wisconsin, ort, Vernon County, 
 Ontario, Kalifornien – en ort i San Bernardino County, 
 Ontario International Airport
 Ontario, Oregon, ort, Malheur County,